Il termine Carnage, che in lingua inglese significa carneficina, può riferirsi a:

Cinema 
Carnages (conosciuto con il titolo internazionale Carnage) – film del 2002 diretto da Delphine Gleize
Carnage – film del 2011 diretto da Roman Polański

Fumetti 
Carnage – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Carnage – disc jockey guatemalteco 
Carnage – gruppo musicale death metal svedese
Carnage – album del 2004 dei Lair of the Minotaur
Carnage – album del 2021 di Nick Cave e Warren Ellis